Bahčisarajska fontana, fontana u Bahčisaraju
 Bahčisarajska fontana (Puškin), Puškinova poema po kojoj su rađeni
 Bahčisarajska fontana (1909.), film Jakova Protazanova
 Bahčisarajska fontana (Iljinski), opera Aleksandra Iljinskog iz 1911. godine
 Bahčisarajska fontana (Asafjev), balet Borisa Asafjeva iz 1932. godine
 Bahčisarajska fontana (Puškin), slika Karla Pavloviča Brjulova iz 1849. godine